Крістіян А́льберс (;  16 квітня 1979, Ейндговен) — нідерландський автогонщик, пілот Формули-1.

Повна таблиця результатів 

Грубим шрифтом позначені етапи, на яких гонщик стартував з поулу.
Курсивом позначені етапи, на яких гонщик мав найшвидше коло.

Посилання 

 Офіційний сайт Крістіяна Алберса
 Статистика виступів Крістіяна Алберса на www.driverdb.com 
 http://wildsoft.ru/ 
 http://www.formula1.com/ 
 https://web.archive.org/web/20080907111411/http://www.f1db.com/

Пілоти Формули-1
Нідерландські автогонщики
Нідерландські пілоти Формули-1